Paul Rogers peut désigner :
 Paul Rogers (1917-2013), un acteur britannique ; 
 Paul Rogers (1956-), un bassiste britannique de jazz ;
 Paul Rogers (1973-), un joueur de basket-ball australien.